Die Saison 1974/75 war die 44. und letzte Spielzeit der finnischen SM-sarja, die zur folgenden Spielzeit durch die SM-liiga abgelöst wurde. Meister wurde zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte Tappara Tampere. SaiPa Lappeenranta und TuTo Hockey stiegen in die zweitklassige I-divisioona ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen in die I-divisioona ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SM-sarja-Saison
Eishockeysaison 1974/75